Кацбах:

Качава, также Ка́цбах — река бассейна Одера в Нижнесилезском воеводстве.
Кацбах — река в Германии.
Кацбах — до 1945 г. название села Лужанка в Тарутинском районе Одесской области Украины.